Tenisový turnaj WTA Sony Ericsson Open 2012, známý také pod názvem Miami Masters 2012, se konal ve dnech 19. března až 1. dubna v miamském areálu Tennis Center at Crandon Park ve Spojených státech amerických, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do druhé nejvyšší kategorie na okruhu Premier Mandatory. Odměny činily 4 828 050 USD.

Obhájkyní titulu byla světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková, která podlehla ve čtvrtfinále Francouzce Marion Bartoliové, čímž ukončila sérii 26 singlových vítězství v řadě, započatou na startu sezóny 2012. Turnaj vyhrála Polka Agnieszka Radwańská.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále)
  Maria Šarapovová (finále)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  'Agnieszka Radwańská (vítězka)
  Samantha Stosurová (4. kolo)
  Marion Bartoliová (semifinále)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Věra Zvonarevová (2. kolo)
  Serena Williamsová (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Sabine Lisická (4. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (4. kolo)
  Dominika Cibulková (4. kolo)
  Pcheng Šuaj (3. kolo)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (3. kolo)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Maria Kirilenková (4. kolo)
  Yanina Wickmayerová (4. kolo)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Petra Cetkovská (3. kolo)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (2. kolo

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Bojana Jovanovská
  Alisa Klejbanovová
  Garbiñe Muguruzaová Blancová
  Olivia Rogowska
  Heather Watsonová
  Venus Williamsová
  Aleksandra Wozniaková
  Čang Šuaj

Následující hráčky do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Eva Birnerová
  Kateryna Bondarenková
  Alizé Cornetová
  Melinda Czinková
  Misaki Dojová
  Věra Duševinová
  Stéphanie Foretzová Gaconová
  Jamie Hamptonová
  Madison Keysová
  Urszula Radwańská
  Valeria Savinychová
  Sloane Stephensová

Odhlášení 
  Andrea Petkovicová (únavová zlomenina obratle)

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

6. sekce

8. sekce

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  'Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (vítězky)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Jaroslava Švedovová /  Galina Voskobojevová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańská (2. kolo)

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Miami Masters
Tenis v USA v roce 2012